La Chine sous contrôle communiste, ou simplement Chine communiste, peut désigner :
 les territoires contrôlés par les communistes entre 1927 et 1949,
 la République soviétique chinoise, en place de 1931 à 1937,
 la République populaire de Chine, en place depuis 1949.